Termin NAT ima više značenja.

 Preslikavanje mrežne adrese
 Peptid a-N-acetiltransferaza, enzim